Meußdoerffer (auch in den Schreibungen Meußdörffer und Meussdoerffer) ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Meußdoerffer (1881–1966), deutscher Brauereidirektor und Fabrikbesitzer

 Johann Georg Meußdoerffer (1824–1878), deutscher Malzfabrikant, Gründer der Kulmbacher Handelsmälzerei